Stan Wawrinka era il detentore del titolo ma è stato eliminato da Andy Murray in semifinale.

In finale Novak Đoković ha superato Murray per 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (finale)
  Stan Wawrinka (semifinali) 
  Rafael Nadal (terzo turno, ritirato per un infortunio al polso sinistro)
  Kei Nishikori (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno, ritirato) 
  Tomáš Berdych (quarti di finale) 
  Milos Raonic (quarto turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale) 
  Marin Čilić (primo turno)
  David Ferrer (quarto turno) 
  David Goffin (quarti di finale)
  Dominic Thiem (semifinali) 
  Roberto Bautista Agut (quarto turno) 
  John Isner (quarto turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Nick Kyrgios (terzo turno)

  Kevin Anderson (primo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Bernard Tomić (secondo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Viktor Troicki (quarto turno)
  Jack Sock (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  João Sousa (secondo turno)
  Ivo Karlović (terzo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (ritirato)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Jérémy Chardy (terzo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Steve Darcis (secondo turno)
  Kenny De Schepper (primo turno)
  Laslo Đere (primo turno)

  Marsel İlhan (primo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)
  Gerald Melzer (primo turno)
  Jordi Samper-Montaña (primo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Marco Trungelliti (secondo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)

Lucky loser 

  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Andrej Martin (terzo turno)

  Adam Pavlásek (secondo turno)
  Igor Sijsling (secondo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Mathias Bourgue (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

  Quentin Halys (secondo turno)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Jordan Thompson (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2016
ATP World Tour 2016